Рю может означать следующее:

 
 Рю (школа) — школа или течение в какой-либо области (например, в боевых искусствах)
  — книга 1919 года Рюносукэ Акутагавы
 Ryū (манга) — серия манги 1986 года Масао Ядзимы и Акиры Одзэ
 Monthly Comic Ryū — журнал о манге в Японии
 Рю — слово японского языка, означающее японского дракона

Рю:
  — город в Дании.
 Рю — наклонное рангоутное дерево для латинского типа парусного вооружения.
  — роман канадской писательницы Ким Тхюи.

Фамилия 
 Рю, Анна (род. 1993) — немецкая легкоатлетка, метательница диска.
 Рю Ми Ён (1921—2016) — северокорейский политик.
 Рю, Пьер де ла (1452—1518) — франко-фламандский композитор.
 Рю, Сара (род. 1979) — американская актриса.
 Рю, Тисю (1904—1993) — японский актёр.
 Рю, Уоррен де ла (1815—1889) — британский астроном, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Рю Хёнджин (род. 1987) — корейский бейсболист, олимпийский чемпион 2008 года.

Имя 
 Рю — персонаж серии игр Street Fighter.